Mortelmans is een (voornamelijk Belgische) achternaam, en kan verwijzen naar de volgende personen: 

 August Mortelmans, Belgisch wielrenner
 Frans Mortelmans, Belgisch kunstschilder
 Ivo Mortelmans, Belgisch componist, dirigent, muziekpedagoog, organist en muziekcriticus
 Jan Mortelmans, Belgisch parlementariër voor het Vlaams Belang
 Kamiel Mortelmans, een in België geboren lid van de Nederlandse Raad van State
 Lodewijk Mortelmans, Belgisch musicus en componist, vader van Ivo Mortelmans